Concepción eller Concepcion kan avse:

 Concepción (spanskt fartyg) – ett av Ferdinand Magellans fartyg under den första världsomseglingen

Geografi

Antarktis 

 Concepción (udde),

Argentina 

 Concepción kommun, Argentina, Corrientes, 
 Concepción, Corrientes, 
 Villa Concepción del Tío, ort, Córdoba, 
 Concepción, Catamarca, 
 Concepción, Tucumán,

Bolivia 

 Laguna Concepción (sjö i Bolivia, Beni), 
 Concepción, Bolivia, ort, Santa Cruz,

Chile 

 Provincia de Concepción, Chile 
 Concepción (kommun i Chile)
 Concepción, Chile, Región del Biobío, Provincia de Concepción,

Colombia 

 Lourdes, Colombia, 
 Concepción kommun, Santander, 
 Concepción, Santander, 
 Concepción kommun, Antioquia, 
 Concepción, Antioquia, 
 Acevedo (ort), Huila,

Costa Rica 

 Concepción, Costa Rica, Cartago,

Dominikanska republiken 

 Concepción de La Vega – en ort

Ekvatorialguinea 

 Ciudad de Riaba, ort,

Guatemala 

 Municipio de Nueva Concepción (kommun), kommun
 Nueva Concepción, Guatemala, Departamento de Escuintla, 
 Municipio de Concepción Tutuapa, kommun
 Concepción Tutuapa, kommunhuvudort, Departamento de San Marcos, 
 Municipio de Concepción Las Minas, kommun
 Concepción Las Minas, kommunhuvudort, Departamento de Chiquimula, 
 Municipio de Concepción Chiquirichapa, kommun
 Concepción Chiquirichapa, kommunhuvudort, Departamento de Quetzaltenango, 
 Municipio de Concepción Huista, kommun, Departamento de Huehuetenango, 
 Concepción, Huehuetenango, 
 Municipio de Concepción (kommun i Guatemala), Departamento de Sololá, 
 Concepción, Sololá,

Filippinerna 

 Concepcion (Tarlac), kommun i Tarlac,

Honduras 

 Concepción kommun, Copán, 
 Concepción kommun, Ocotepeque, 
 Concepción kommun, Intibucá,

Mexiko 

 La Concepción Coatipac, ort, Delstaten Mexiko, Calimaya, 
 Concepción del Bramador, ort, Jalisco, Talpa de Allende, 
 La Concha, Sinaloa, 
 Concepción, La Independencia, 
 Concepción, Calukmuk, Campeche, 
 Concepción, Dzitbalché, Campeche, 
 Concepción, Pantepec,

Nicaragua 

 La Concepción, Nicaragua, Masaya, 
 Cárdenas, Nicaragua, Rivas, 
 Concepción (vulkan),

Paraguay 

 Concepción (departement), 
 Concepción, Paraguay, departementshuvudort, 
 Concepcion Airport, flygplats,  

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Ekvatorialguineaförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Paraguayförgreningar